Йонас Бйоркман і Давід Пріносіл були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул, оскільки того року лише Пріносіл брав участь і в парі з Мартіном Даммом поступився у чвертьфіналі Доналду Джонсону і Джареду Палмеру.

У фіналі Макс Мирний і Сендон Столл перемогли Махеша Бгупаті і Джеффа Таранго з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравці

Сітка

Посилання 
 Кубок Кремля 2001 Men's Doubles Draw 

2001
Кубок Кремля